4-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxybutyraat)
Jazzology Records

Gemeentelijk Havenbedrijf (doorverwijspagina)